Квалификация (отборочный турнир) 23-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 1 июня 2002 по 8 июня 2003 года в категории «А» и с 31 мая 2002 по 28 июня 2003 года в категории «В». Всего в квалификации приняли участие 28 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Германия (страна-организатор), Югославия, Италия, Россия, Чехия, Польша (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
 Категория «А»: Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Македония, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия.
 Категория «В»: Австрия, Азербайджан, Англия, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Грузия, Дания, Израиль, Латвия, Молдавия, Шотландия, Эстония.

Категория «А»

Группа 1 

 17—19.05.2002. (Бельгия)
 17 мая: Бельгия — Хорватия 3:0 (25:19, 25:18, 25:19); Болгария- Венгрия 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:20).
 18 мая: Болгария — Хорватия 3:0 (25:20, 25:17, 25:19); Венгрия — Бельгия 3:1 (25:19, 25:22, 16:25, 25:19).
 19 мая: Хорватия — Венгрия 3:2 (25:21, 22:25, 18:25, 25:22, 15:12); Болгария — Бельгия 3:1 (25:16, 27:25, 22:25, 27:25).

 9—11.05.2003. Загреб (Хорватия)
 9 мая: Венгрия — Болгария 3:0 (25:23, 28:26, 25:20); Хорватия — Бельгия 3:0 (25:23, 26:24, 25:18).
 10 мая: Болгария — Бельгия 3:0 (25:23, 25:21, 25:19); Венгрия — Хорватия 3:1 (25:20, 26:28, 25:20, 25:15).
 11 мая: Бельгия — Венгрия 3:1 (17:25, 25:21, 25:23, 28:26); Хорватия — Болгария 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Группа 2 

 17—19.05.2002. (Франция)
 17 мая: Франция — Румыния 3:0 (25:12, 25:21, 25:21); Греция — Финляндия 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:12).
 18 мая: Финляндия — Румыния 3:1 (26:28, 25:22, 25:20, 25:18); Франция — Греция 3:0 (25:21, 25:21, 25:13).
 19 мая: Греция — Румыния 3:0 (25:20, 25:18, 25:20); Финляндия — Франция 3:1 (24:26, 25:23, 25:15, 25:21).

 9—11.05.2003. Тампере (Финляндия)
 9 мая: Финляндия — Румыния 3:2 (22:25, 21:25, 25:20, 25:18, 15:8); Греция — Франция 3:2 (25:22, 14:25, 21:25, 25:23, 15:8).
 10 мая: Греция — Финляндия 3:1 (28:26, 16:25, 27:25, 25:12); Франция — Румыния 3:0 (25:13, 25:15, 25:22).
 11 мая: Франция — Финляндия 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 25:18); Греция — Румыния 3:0 (25:13, 25:17, 25:18).

Группа 3 

 17—19.05.2002. (Нидерланды)
 17 мая: Испания — Македония 3:0 (25:11, 25:21, 25:23); Нидерланды — Словения 3:1 (18:25, 25:15, 25:21, 25:15).
 18 мая: Испания — Словения 3:0 (25:20, 25:19, 25:21); Нидерланды — Македония 3:0 (25:15, 25:15, 25:16).
 19 мая: Словения — Македония 3:0 (25:17, 25:18, 25:19); Испания — Нидерланды 3:0 (25:19, 25:21, 28:26).

 9—11.05.2003. Струмица (Македония)
 9 мая: Нидерланды — Словения 3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:18); Испания — Македония 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:15).
 10 мая: Словения — Испания 3:2 (25:23, 25:27, 18:25, 25:18, 15:9); Нидерланды — Македония 3:0 (25:16, 25:19, 25:14).
 11 мая: Испания — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:19, 25:14); Словения — Македония 3:1 (25:17, 21:25, 25:22, 25:23).

Группа 4 

 17—19.05.2002. (Турция)
 17 мая: Словакия — Украина 3:2 (27:25, 23:25, 25:18, 25:27, 15:11); Португалия — Турция 3:2 (30:28, 17:25, 14:25, 25:23, 15:11).
 18 мая: Словакия — Португалия 3:2 (25:23, 27:25, 23:25, 20:25, 15:11); Украина — Турция 3:1 (12:25, 25:20, 25:21, 28:26).
 19 мая: Португалия — Украина 3:2 (22:25, 25:21, 23:25, 25:22, 15:13); Турция — Словакия 3:0 (25:15, 25:21, 25:22).

 9—11.05.2003. Стамбул (Турция)
 9 мая: Словакия — Португалия 3:0 (25:22, 25:19, 25:23); Украина — Турция 3:1 (27:25, 19:25, 27:25, 25:23).
 10 мая: Украина — Словакия 3:2 (25:20, 23:25, 27:25, 16:25, 15:13); Португалия — Турция 3:0 (37:35, 25:18, 25:23).
 11 мая: Украина — Португалия 3:2 (12:25, 25:21, 25:21, 19:25, 15:13); Словакия — Турция 3:0 (27:25, 25:20, 26:24).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «А» путёвки на чемпионат Европы 2003 года получили победители групп — Болгария, Греция, Испания, Словакия, а также Франция и Нидерланды, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших в группах вторые места.  

Три из четырёх худших команды групп (Румыния, Македония, Турция) на отборочный цикл чемпионата Европы-2005 переводятся в категорию «В».

Категория «В»

Группа 1 
25.05.2002—14.06.2003

 2002 г.
 25 мая: Шотландия — Израиль 0:3 (15:25, 16:25, 16:25).
 31 мая: Австрия — Дания 1:3 (22:25, 25:21, 16:25, 15:25).
 7 июня: Дания — Шотландия 3:0 (25:12, 25:15, 25:13); Австрия — Израиль 1:3 (21:25, 25:18, 22:25, 23:25),
 9 июня: Дания — Израиль 2:3 (25:13, 24:26, 23:25, 25:22, 13:15).
 15 июня: Шотландия — Австрия 0:3 (17:25, 21:25, 20:25).
 21 июня: Австрия — Шотландия 3:0 (25:16, 25:16, 25:18).

 2003 г.
 31 мая: Израиль — Австрия 3:1 (25:17, 25:10, 23:25, 25:13); Шотландия — Дания 0:3 (18:25, 23:25, 16:25).
 7 июня: Израиль — Шотландия 3:0 (25:13, 25:17, 25:15).
 8 июня: Дания — Австрия 3:0 (25:22, 25:13, 25:21).
 14 июня: Израиль — Дания 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:16).

Группа 2 

 14—16.06.2002. Таллин (Эстония)
 14 июня: Азербайджан — Грузия 3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 22:25, 15:6); Эстония — Латвия 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:23).
 15 июня: Латвия — Грузия 3:0 (25:11, 25:11, 25:12); Эстония — Азербайджан 3:0 (25:13, 25:14, 25:13).
 16 июня: Латвия — Азербайджан 3:0 (25:15, 25:10, 25:20); Эстония — Грузия 3:0 (25:11, 25:15, 25:10).

 6—8.06.2003. Рига (Латвия)
 6 июня: Эстония — Азербайджан 3:1 (25:18, 22:25, 25:16, 25:11); Латвия — Грузия 3:0 (25:12, 25:11, 25:10).
 7 июня: Эстония — Грузия 3:0 (25:16, 25:12, 25:18); Латвия — Азербайджан 3:0 (25:16, 28:26, 25:18).
 8 июня: Азербайджан — Грузия 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:22); Эстония — Латвия 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 25:20).

Группа 3 

 14—16.06.2002. Минск (Белоруссия)
 14 июня: Босния и Герцеговина — Молдавия 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:21); Белоруссия — Англия 3:0 (25:18, 27:25, 25:16).
 15 июня: Молдавия — Англия 3:0 (25:16, 25:18, 25:21); Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:0 (27:25, 27:25, 26:24).
 16 июня: Англия — Босния и Герцеговина 3:2 (17:25, 27625, 22:25, 27:25, 15:13); Молдавия — Белоруссия 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 30:28).

 6—8.06.2003. Лестер (Великобритания)
 6 июня: Босния и Герцеговина — Англия 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:18); Белоруссия — Молдавия 3:0 (25:23, 25:15, 25:16).
 7 июня: Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:2 (25:18, 21:25, 23:25, 25:15, 15:9); Молдавия — Англия 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:21).
 8 июня: Молдавия — Босния и Герцеговина 3:2 (19:25, 25:19, 23:25, 25:11, 15:8); Белоруссия — Англия 3:1 (25:23, 28:26, 20:25, 25:17).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «В» победители групп (Израиль, Эстония, Беларусь) на отборочный цикл чемпионата Европы-2005 переводятся в категорию «А».

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2002 год в волейболе
2003 год в волейболе
Волейбол